Эйлиг-Хем () — село в  Улуг-Хемского кожууне Республики Тыва России.  Административный центр и единственный населённый пункт  Эйлиг-Хемского сумона.  Население  чел. () .

История 
Согласно Закону Республики Тыва от 24 декабря 2010 года N 268 ВХ-I  село возглавило образованное муниципальное образование Эйлиг-Хемский сумон.

География 
Село находится у впадения в Саяно-Шушенское водохранилище р. Эйлиг-Хем.

К селу административно относятся местечки (населённые пункты без статуса поселения):  м. Алаак-Аразы,  м. Бижиктиг-Сайыр,  м. Биче-Буура,  м. Буура-Бели,  м. Буурелчин,  м. Дон-Алаак,  м. Ийис-Одек,  м. Кара-Суг,  м. Кара-Ыйгыл,  м. Куйлйг-Хем,  м. Кускун-Баары,  м. Кызыл-Даш,  м. Кыйыг,  м. Мугур-Саадак,  м. Онгерлиг-Чарык,  м. Ооруг,  м. Оргу-Шол,  м. Ортаа-Хем,  м. Орук-Кирер,  м. Сайлыг-Кежии,  м. Сарыг-Холчук,  м. Согуналыг-Ой-Аксы,  м. Суг-Бажы,  м. Суг-Кежиг-Аксы,  м. Телээ,  м. Теректиг-Чарык,  м. Тоштуг-Одек,  м. Тулаа-Бажы,  м. Угу-Эдер,  м. Узун-Сайыр,  м. Узун-сайыр-аксы,  м. Хайыракан-Эдээ,  м. Холчук,  м. Чангыс-Шиви,  м. Чинге-Даг-Ужу,  м. Чылбаныр-Арт,  м. Ыяш-Каар-Арт-Кыры,  м. Эл-Кыры,  м. Эъжим. 

 Уличная сеть
ул. 70 лет Октября,  ул. Биче-кыс,  ул. Быштак-оол,  ул. Дружба,  ул. Енисейская,  ул. Зеленая,  ул. Маадыр-оол,  ул. Малчын,  ул. Мира,  ул. Найырал,  ул. Новая,  ул. Сельская,  ул. Степная,  ул. Таежная. 

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Шагонар: 19 км.

столицы республики Кызыл: 122 км.
 Ближайшие населённые пункты
Кок-Чыраа 14 км, Шагонар 19 км, Алдыы-Шинаа 19 км, Арыг-Узю (Аргузун) 21 км, Арыскан 23 км, Чаа-Холь 25 км, Чодураа 30 км 
 климат
Эйлиг-Хем, как и весь Улуг-Хемский кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения тувинцы составляли 94 %

Инфраструктура 
отделение почтовой связи села Эйлиг-Хем 
 образование

 экономика
Мини-цех по глубокой переработке ангорской шерсти с законченным технологическим циклом производит изделия из ангорской шерсти: платки, палантины, предметы одежды, аксессуары. 

 культура
сельский Дом культуры, открыт в 2017 году,  16 декабря 
 административная деятельность
Администрация села Эйлиг-Хем

Администрация Эйлиг-Хемского сумона

Транспорт 
Проселочные дороги.

Ссылки 
 Юрий ДАРБАА. Открыт сельский Дом культуры в сумоне Эйлиг-Хем// Тувинская правда, 12/18/2017 
 Любляна ПАРАТМАА. Эйлиг-хемский пуховый платок// Тувинская правда, 27.10.2016, №: 119
 Эйлиг-Хем на Викимапии
 
 Эйлиг-Хем на сайте GeoNames

Примечания 

Населённые пункты Улуг-Хемского кожууна